Eublepharis är ett släkte av ödlor. Eublepharis ingår i familjen ögonlocksgeckoödlor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Geckoödlor
Eublepharis